Delacroix je francouzské příjmení, které má více nositelů:

 Caroline Delacroix (1883–1945), milenka belgického krále Leopolda II.
 Charles-François Delacroix (1741–1805), francouzský vyslanec v Nizozemsku
 Eugène Delacroix (1798–1863), francouzský malíř
 Gustave Delacroix de Ravignan (1795–1858), jezuitský kazatel a spisovatel
 Jean-François Delacroix (1753–1794), francouzský politik
 Léon Delacroix (1867–1929), belgický státník
 Michel Delacroix (malíř) (* 1933), francouzský malíř
 Michel Delacroix (politik), belgický politik

ve fikci
 Monique Delacroix Bond, matka Jamese Bonda
 Eduard Delacroix, postava z románu Zelená míle i z jeho filmového zpracování

jiné
 Musée Delacroix, muzeum v Paříži věnované Eugènu Delacroixovi
 Delacroix, stanice metra v Bruselu pojmenovaná podle Léona Delacroixe

Externí odkazy 
 

Francouzská příjmení